Délnyugatmagyarországi Labdarúgó Alszövetség

Története
A labdarúgósport újjáépítésével és decentralizációjával kapcsolatban alakult 1926-ban, mint a Magyar Labdarúgó-szövetségének volt délnyugati kerületének jogutódja. Székhelye: Pécs. Bajnokságát az egységes első osztályban, valamint a pécsi és bajai csoportokra tagozódó második osztályban bonyolítja le. Tagegyesületeinek száma: 22. Főtitkára Olaszy Gábor, Pécs Postaigazgatóság. 1928-1950 között Kovács József MÁV vezető vette át a főtitkári teendőket.

Délnyugatmagyarországi játékvezetői alosztály 
Társelnök:  Krebsz Mihály,  Alelnök: Bizse Pál és  Stenzer Emil, Főtitkár: Pauncz Márton, Pénztáros: Rosenfeld Elemér, Ellenőr: Deák József, Orvos: dr. György Ármin,
Ügyész: dr. Frankó Zoltán

III. fokú bírók
Balogh Pál, Rizse Pál, Büchler Imre, Darvasi Zoltán, Dombováry Ödön, Heiness Jenő, Krebsz Mihály, Kauffmann Jenő, Pfeiffer Márk dr., Pauncz Márton, Rosenfeld Imre, Rosenfeld Elemér, Spitzer Antal,  Stencilez Emil voltak.

Források 
 Hornyák Lajos: A labdarúgás játékszabályai (Labdarúgó-játékvezetők kézikönyve) - HOT-FIVE Kft. 2002  
 Pálfy György: A sport enciklopédiája I-II. kötet - 1928. Budapest, Enciklopédia Rt. kiadása
 

Magyar Labdarúgó-szövetség